Юзеф Кондрат (; 3 марта 1902 — 7 августа 1974) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также певец.

Биография 
Юзеф Кондрат родился в Пшемысле. Дебютировал на сцене в любительских спектаклях в 1922 году в Пшемысле. В 1924 году сдал актёрский экзамен, а затем был актёром театров в разных городах (Львов, Луцк, Люблин, Познань, Варшава, Белосток, Жешув, Быдгощ). Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1959—1969 годах и во многих радиопередачах «Польского радио», пел на радио и на эстраде. Умер в Варшаве. Похоронен на кладбище Воинское Повонзки.

Его брат — актёр Тадеуш Кондрат, племянник — актёр Марек Кондрат.

Избранная фильмография 
  — Каждому можно любить / Każdemu wolno kochać 
  — История греха / Dzieje grzechu 
  — Двенадцать стульев / Dvanáct křesel / Dwanaście krzeseł 
  — Ханка / Zabawka 
  — Антек-полицмейстер / Antek Policmajster 
  — Люби только меня / Kochaj tylko mnie 
  — Пан Твардовский / Pan Twardowski
  — Его большая любовь / Jego wielka miłość 
  — Фред осчастливит мир / Fredek uszczęśliwia świat 
  — Женщина и дипломатия, или Варшавский скандал / Dyplomatyczna żona 
  — Три повесы / Trójka hultajska 
  — Королева предместья / Królowa przedmieścia 
  — Страхи / Strachy 
  — Чёрные бриллианты / Czarne diamenty 
  — Возвращение домой / Heimkehr 
  — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia 
  — Под фригийской звездой / Pod gwiazdą frygijską 
  — Валтасаров пир / Uczta Baltazara 
  — Король Матиуш I / Król Maciuś I 
  — Прощания / Pożegnania 
  — Комедианты / Komedianty 
  — Дом без окон / Dom bez okien 
  — Семья Милцареков / Rodzina Milcarków 
  — Прерванный полёт / Przerwany lot 
  — Выстрел / Wystrzał 
  — Отец / Ojciec 
  — Нюрнбергский эпилог / Epilog norymberski

Признание 
 1970 — Кавалерский крест ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Похороненные на кладбище Воинские Повонзки